Морско́й проспект — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Морской проспект — проспект в Новосибирске (Академгородок).
 В Санкт-Петербурге:
 Морской проспект — проспект на Крестовском острове.
 Морской проспект — проспект Лисьем Носу.
 Морской проспект — проспект в Северодвинске.

См. также 
 Улица Морской Пехоты
 Морская набережная
 Морская улица
 Морской бульвар — бульвар в Туапсе.
 Морской переулок
 Морской проезд
 Морской тупик — улица в Днепре.
 Площадь Морской Славы
 Приморский проспект